Bundestagswahlkreis 268 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schwäbisch Hall – Hohenlohe (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Heilbronn (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Greifswald – Wolgast – Demmin (1990 bis 1998)